

Geografia

Svizzera 
 Bürglen – comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)
 Bürglen – comune (Canton Uri)